Doug Jones může být:
 Doug Jones (baseballista) (* 1957) – americký baseballista
 Doug Jones (boxer) (1937–2017) – americký boxer
 Doug Jones (herec) (* 1960) – americký herec
 Doug Jones (politik) (* 1954) – americký politik